Б — литерный номер нескольких существующих или ранее существовавших трамвайных маршрутов:

 Трамвай Б — формально временный трамвайный маршрут в Москве, запущенный на время реконструкции станции метро «Бауманская», после открытия оной переведённый в постоянный режим.
 Трамвай Б — исторический трамвайный маршрут Москвы, предшественник троллейбусного маршрута «Б».
 Трамвай Б — трамвайный маршрут Екатеринбурга.